Nová Ves («Pueblo Nuevo» en checo y en eslovaco) puede referirse a las siguientes localidades:

República Checa 
 Nová Ves (Brno)
 Nová Ves (České Budějovice)
 Nová Ves (Český Krumlov)
 Nová Ves (Domažlice)
 Nová Ves (Liberec)
 Nová Ves (Louny)
 Nová Ves (Mělník)
 Nová Ves (Pilsen Sur)
 Nová Ves (Praga-Este)
 Nová Ves (Rychnov nad Kněžnou)
 Nová Ves (Sokolov)
 Nová Ves (Strakonice)
 Nová Ves (Třebíč)
 Nová Ves (Žďár nad Sázavou)

Eslovaquia 
 Nová Ves (Veľký Krtíš)

Véase también 
 Nowa Wieś